Ready or Not (canção de Bridgit Mendler)
Ready or Not (canção de Shinee)
Ready or Not (série)
Ready or Not (filme), terror com Samara Weaving